Borau ist ein spanischer Ort und eine Gemeinde in den Pyrenäen in der Provinz Huesca der Autonomen Gemeinschaft Aragonien. Borau, das im Jahr   Einwohner hatte, liegt auf 1008 Meter Höhe.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Ehemalige Klosterkirche San Adrián de Sásave, romanischer Bau aus dem 11. Jahrhundert (Bien de Interés Cultural)
 Pfarrkirche Santa Eulalia, erbaut im 16. Jahrhundert
 Ermita del Pilar

Literatur 
 Cayetano Enríquez de Salamanca: Rutas del Románico en la provincia de Huesca. Enríquez de Salamanca Editor, 2. Auflage, Madrid 1993, ISBN 84-398-9582-8, S. 49–50.
 Huesca. Guía turística del Altoaragón, Editorial Pirineo, Huesca 2003, ISBN 84-87997-68-6, S. 55.
 Enciclopedia del Románico en Aragón: Huesca. Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, Band I (Jacetania), Aguilar del Campoo 2016, ISBN 978-84-15072-94-2, S. 187–196.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Aragonien
Jacetania
Ersterwähnung 1004